Камюза:

 Камюза, Дени-Франсуа — французский писатель.
 Камюза, Николай — французский учёный.
 Камюза, Жан (:fr:Jean Camusat) — французский первопечатник.